Metabolisme (architectuur)
 Stofwisseling